Il singolare del torneo di tennis Covington Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Goldstein che ha battuto in finale André Sá 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (Campione)
 Giovanni Lapentti (semifinali)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Jeff Salzenstein (secondo turno)

 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Brian Baker (primo turno)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 Hugo Armando (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Covington Challenger 2004